Port lotniczy Dallas-Fort Worth
 Deutsche Flugzeug-Werke
 Oregon Department of Fish and Wildlife

Zobacz też 
 DFW C.V